Курбаткин — русская фамилия.

Известные носители:
 Курбаткин, Геннадий Павлович (1930—2011) — российский геофизик, метеоролог, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН.
 Курбаткин, Павел Семёнович (1898—1956) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1944).

См. также 
 Курбатов